Mansfield Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mansfield Center (Connecticut)
Mansfield Center (Massachusetts)